Сезон 2021—2022 годов станет для футбольного клуба «Арсенал» 67-м в его истории и 7-м в высшем дивизионе России.

Состав коменды 

Основной состав

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 № 12 закреплён за болельщиками клуба.

Молодёжный состав

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы 2021/2022

Лето 2021 
Пришли

Ушли

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Зима 2021/2022 
Пришли

Ушли

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Товарищеские матчи

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны ФК «Арсенал» Тула
Арсенал|А
Чемпионат России по футболу 2021/2022